Le tournoi de tennis de Dallas est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1979 se dispute du  au .

Martina Navrátilová remporte le simple dames. En finale, elle bat Chris Evert, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Martina Navrátilová et Anne Smith.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Dallas
 Saison 1979 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1979
Dallas
Tennis aux États-Unis en 1979
Tennis en février 1979
Tennis en mars 1979